Ел Алтито има више значења:

 Ел Алтито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алтито (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Алтито (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику